Шалль (; ) — фамилия.

Известные носители:
 Шалль, Антон (1907—1947) — австрийский футболист, нападающий.
 Шалль, Грегуар де (1659—1720) — французский литератор, историк и путешественник.
 Шалль, Морис (1905—1979) — французский военачальник, один из 4 генералов участников путча 1961 года.
 Шалль, Рудольф Самуилович (1873 или 1874—?) — мещанин, гласный Ново-Николаевской городской думы, временно исполняющий обязанности городского головы Ново-Николаевска.
 Шалль, Франц (1918—1945) — немецкий лётчик-ас люфтваффе Второй мировой войны.
 Шалль, Шарль-Мишель-Анж (1718—1778) — французский живописец и гравёр.
 Шалль, Эккехард (1930—2005) — немецкий актёр и театральный режиссёр.

См. также 
 Шалл, Клиффорд
 Шал, Ян

Примечания